Die Comunidad de Calatayud ( Gemeinschaft Calatayud) ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Namensgebend ist die Hauptstadt Calatayud, die auch die größte der 67 zugehörigen Gemeinden bildet und etwa die Hälfte der Bevölkerung stellt.

Die Comarca wurde durch Gesetz der Autonomen Gemeinschaft Aragonien vom 18. Juni 2001 gebildet, welches auch die grundlegenden Bestimmungen zu ihrer Verfassung enthält.

Lage 
Die Comunidad de Calatayud liegt im Südwesten der Provinz Saragossa und grenzt im Westen an die altkastlische Provinz Soria, im Norden an die Comarcas Aranda und Valdejalón, im Osten an die Comarcas Campo de Cariñena und Campo de Daroca und im Süden an die neukastilische Provinz Guadalajara.

Gemeinden 

Ursprünglich war die Comunidad sogar noch größer und umfasste Gemeinden, die heute zu den Provinzen Guadalajara und Soria gehörten.

Sehenswürdigkeiten 
Zum Kulturerbe der Comarca gehört insbesondere die Altstadt von Calatayud mit mehreren Kirchen im Barock- und Mudejar-Stil. Über der Stadt thront eine mittelalterliche Burg, das namensgebende Castillo de Ayub. Sechs Kilometer vom Zentrum Calatayuds entfernt befinden sich die Ruinen des römischen Bilbilis, in dem der Dichter Martial geboren wurde. Neben Calatayud weisen auch die Kirchen von Cervera de la Cañada, Morata de Jiloca, Belmonte de Gracián oder Ateca Türme im Mudejar-Stil auf.

Daneben ist das Monasterio de Piedra, ein ehemaliges Zisterzienser-Kloster aus dem späten 12. Jahrhundert, zu erwähnen. Es liegt in der Nähe von Nuévalos und ist von einem für das trockene südliche Aragonien erstaunlichen Naturpark mit reicher Pflanzenwelt und Teichen zur Fischzucht umgeben. In einem Teil des ehemaligen Klosters befindet sich heute ein Hotel.

Sowohl im Tal des Río Jalón als auch im Tal des Río Manubles gibt es mehrere Burgruinen, die größtenteils auf Zerstörungen durch kastilische Invasoren in der Zeit des „Kriegs der beiden Peter“ (1356–1363) zurückgeführt werden können.

In Paracuellos, Alhama de Aragón und Jaraba befinden sich Heilbäder, die am Ende des 19. Jahrhunderts höchste Beliebtheit genossen. In den letzten Jahrzehnten wurden die Kuranlagen modernisiert, der Besuch hat wieder zugenommen. In der Gemeinde Alhama de Aragón befindet sich der größte Warmwassersee Spaniens.

Weblinks 

 Offizielle Homepage
 Tourismusportal der Comunidad de Calatayud

Nachweise 

Comarca in der Provinz Saragossa